Le patronyme flamand Meerman, Meereman, Merman, Mereman, de Meerman indique une profession : marin (de meer : anciennement mer, et man : homme). Dans certains cas, il peut aussi s'agir d'une déviation du patronyme Meer.

Une variante existe où le -ee s'est mué en diphtongue -ei- : Meirman ou Meireman.

Des variantes avec suffixe génitif -s existent : Meermans, Mermans, Merremans, Meremans, Meeremans, Meirman, Meiremans 

 Gerard Meerman (1722-1771), magistrat et érudit hollandais
 Jean Meerman van Dalem et Vuren (1753-1815), homme politique hollandais puis français

Marius Meremans (1967-), homme politique belge.

Patronyme flamand